Turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2002 odbył się w Manchesterze w dniach 2–4 sierpnia 2002 roku. Areną zmagań mężczyzn był City of Manchester Stadium.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz drugi.

W zawodach uczestniczyło szesnaście zespołów podzielonych na cztery grupy liczące po cztery drużyny. Przez pierwsze dwa dni drużyny rywalizowały systemem kołowym, po czym nastąpiła faza play-off.

Triumfatorami ponownie okazali się Nowozelandczycy, którzy w powtórce finału sprzed czterech lat pokonali Fidżi 33–15, brązowy medal zdobyli natomiast zawodnicy z RPA. Wśród drużyn, które odpadły w ćwierćfinałach, najlepsza okazała się Anglia zdobywając Plate, a Bowl, o który walczyły drużyny, które zajęły dwa ostatnie miejsca w grupach, przypadł Szkotom.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Kolejność końcowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów
2002 w rugby union
Igrzyska Wspólnoty Narodów 2002